Stora Björksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Björksjön, Halland, sjö i Hylte kommun, 
Stora Björksjön, Småland, sjö i Uppvidinge kommun,  (55,6 ha)

Se även
Björksjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn